Alejandro Ortiz Ramos (Sevilla, 25 de setembro de 1985) é um futebolista espanhol que joga como zagueiro. Ele é geralmente chamado Álex Ortiz. Ele atualmente, joga pelo Gimnàstic.

Ligações externas 
 

Futebolistas da Espanha
Futebolistas do Club Gimnàstic de Tarragona